Święty Achacy (II wiek)- żołnierz z Kapadocji (mylnie utożsamiany ze św. Achacym z IV w.), męczennik. Za czasów cesarza Hadriana (117-138) poniósł śmierć męczeńską w Bizancjum, miał zginąć z 10 tysiącami męczenników-żołnierzy rzymskich na górze Ararat (ich istnienie jest kwestionowane, prawdopodobnie kult powstał w Armenii dopiero w XII wieku i wzorował się na historii świętego Maurycego i Legionu Tebańskiego), wspomnienie 22 czerwca
 Achacjusz z Melitene – patron i biskup Melitene (zm. ok. 251), wspomnienie 31 marca 
 Achacy z Kapadocji zw. konstantynopolitańskim, setnikiem (Agacjusz, Agatus, Akacjusz) (zm. ok. 305) – żołnierz legionów rzymskich pochodzący z Kapadocji, męczennik w Konstantynopolu, wspomnienie 8 maja
 Święty Achacy (Acius, Ache) (zm. ok. 303) – diakon, zginął śmiercią męczeńską (wraz z archidiakonem Aceolusem) w pobliżu Amiens (ich istnienie jest niepewne), wspomnienie 1 maja
 Święty Achacy (zm. ok. 305) – ksiądz w armeńskim Sebaste (zginął tam śmiercią męczeńską wraz z Hirenarchusem i siedmioma kobietami), wspomnienie 27 listopada
 Święty Achacy (zm. ok. 310) – zginął śmiercią męczeńską w Milecie, wspomnienie 28 lipca
 Achacy z Amidy (zm. 425) – biskup w mezopotamskim mieście Amida (Diarbekir), wspomnienie 9 kwietnia 
 Achacjusz z Melitene (zm. 438) – biskup Melitene (obecnie Malatya), brał udział w Soborze Efeskim w 431 r., wspomnienie 17 kwietnia

Przypisy